Ко́ри Дро́пкин (; ) — американский кёрлингист.

В составе мужской сборной США участник , бронзовый призёр .

Играет на позиции , скип команды.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), серебро ().
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019 (смешанные пары): серебро (1 этап), бронза (финал).
 : золото (, ), бронза ().
 : серебро ().
 Зимние юношеские Олимпийские игры (смешанные пары): бронза (2012).
 : золото (2012, 2013, 2016), серебро (2011, 2015), бронза (2014).

 Кёрлингист-мужчина года в США (): 2012, 2016.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Старший брат Кори, Стивен — также кёрлингист; они вместе выступали в составе сборной США на зимней Универсиаде 2013.

Кори начал заниматься кёрлингом в 2000, в возрасте 5 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2013 | FISU

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу